Der Kanton Saint-Seine-l’Abbaye war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Dijon, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; sein Hauptort war Saint-Seine-l’Abbaye.

Der 20 Gemeinden umfassende Kanton war 335,55 km² groß und hatte 2934 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Saintseinelabbaye
Aufgelöst 2015